Жамбалдоогийн Лхагва (род. 10 сентября 1944) — монгольский шахматист, мастер ФИДЕ, международный арбитр.

Шестикратный чемпион Монголии (1974, 1976, 1977, 1990, 1992 и 1997 гг.). Больше чемпионских титулов только у Б. Хатанбаатара.

В составе сборной Монголии участник семи шахматных олимпиад (1968, 1970, 1974, 1980, 1982, 1990 и 1992 гг.).

Участник ряда международных турниров.

Выпускник ГЦОЛИФКа.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Ж. Лхагвы в базе Chessgames
 Личная карточка Ж. Лхагвы на сайте 365Chess

Шахматисты Монголии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам
Международные арбитры по шахматам
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма